Slovo Flash (anglicky „blesk“) může mít následující významy:

 v kultuře
 Flash (komiks) – komiksová postava
 Blesk (seriál) (v originále The Flash) – televizní seriál z let 1990–1991
 Flash (seriál) – televizní seriál z roku 2014, spin-off seriálu Arrow
 Flash Gordon – více různých významů
 Flash (píseň, Queen) – píseň skupiny Queen

 v informačních technologiích
 Adobe Flash – grafický vektorový program
 Flash paměť – elektricky programovatelná paměť typu RAM
 USB flash disk – vnější paměťové zařízení počítače připojitelné přes USB rozhraní

 jiné významy
Flash (kryptoměna)
Flash mob – zábavná blesková akce
Bleskový prášek (též flash) – pyrotechnický prach

Související články 
 fleš
 flesh